est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cyclopentène
 2-cyclopenténone, numéro CAS 
 3-cyclopentén-1-one, numéro CAS 

 Furane
 2-méthylfurane, numéro CAS 
 3-méthylfurane, numéro CAS 

 Pyrane
 2H-pyrane, numéro CAS 
 4H-pyrane, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,